El nombre Avalanche (avalancha en inglés) puede referirse a:
 Avalanche, banda noruega de los años 80.
 Avalanche, villano de Marvel Comics conocido en el mundo hispanohablante como Avalancha.
 Avalanche, canción de la banda británica Bring Me the Horizon.